Südvorstadt bezeichnet folgende  Vorstädte in Sachsen:

einen Ortsteil von Bautzen, siehe Südvorstadt (Bautzen)
einen Stadtteil von Dresden, siehe Südvorstadt (Dresden)
einen Ortsteil von Leipzig, siehe Südvorstadt (Leipzig)
einen Ortsteil von Pirna, siehe Südvorstadt (Pirna)
einen Ortsteil von Plauen, siehe Südvorstadt (Plauen)

Siehe auch:
 Südliche Vorstadt, Südstadt
 Vorstadt – zur Namenkunde